Bürgermeisterei Neuerburg steht für folgende historischen Verwaltungseinheiten in der Rheinprovinz:

 Bürgermeisterei Neuerburg (Kreis Bitburg), Regierungsbezirk Trier
 Bürgermeisterei Neuerburg (Kreis Neuwied), Regierungsbezirk Koblenz
 Bürgermeisterei Neuerburg (Kreis Wittlich), Regierungsbezirk Trier